Portersville, un ancien village faisant dorénavant partie de Mystic dans le Connecticut (actuel ).
 , une communauté non-incorporée du comté de Dubois dans l'Indiana.
 Portersville, l'ancien nom de Valparaiso, siège du comté de Porter, dans l’Indiana.
 , une communauté non-incorporée du comté de Perry dans l'Ohio.
 Portersville, un borough situé à l'ouest du comté de Butler, en Pennsylvanie.
 Portersville, une ancienne localité à l'origine d'Atoka, dans le Tennessee.
 , une communauté non-incorporée du comté de Lincoln en Virginie-Occidentale.